Jméno a příjmení Albert Rusnák nosí více osob:

Albert Rusnák (1948) – slovenský fotbalista
Albert Rusnák (1974) – slovenský fotbalista
Albert Rusnák (1994) – slovenský fotbalista